Saliastrum är ett släkte av svampar. Saliastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Saliastrum